Die Damallsvenskan 2008 war die 21. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 6. April und dem 18. Oktober 2008 statt. Im Juli und August wurde die Meisterschaft wegen der Olympischen Sommerspiele unterbrochen.

Meister wurde Umeå IK, die zum vierten Mal in Folge und zum siebten Mal überhaupt die schwedische Meisterschaft gewinnen konnten. Den Titel der Torschützenkönigin teilen sich die Brasilianerin Marta (Umeå IK) und die Niederländerin Manon Melis (LdB FC Malmö), die beide jeweils 23 Tore erzielten.

Vier Deutsche Spielerinnen waren in der Saison 2008 in schwedischen Vereinen aktiv. Während Nadine Angerer, Ariane Hingst und Jennifer Meier mit Djurgården Damfotboll nur den fünften Platz belegten wurde Aylin Yaren mit LdB FC Malmö den dritten Platz.

Tabelle 

|}

Torschützenliste

Statistiken 
In den 132 Partien fielen insgesamt 446 Tore. Dies entspricht einem Schnitt von 3,38. Insgesamt 117.772 Zuschauer wurden gezählt. Der Zuschauerschnitt lag bei 892, was einer Minderung von 84 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Am 3. September 2008 sahen 9.413 Zuschauer die Partie zwischen Linköping und Umeå.

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 2008